Spore: Creepy & Cute Expansion Pack () — дополнение для компьютерной игры Spore, вышедшее в 2008 году. Дополнение даёт игроку более 250 новых деталей для создания существ. Оно включает в себя детали и окрас в стиле жутких монстров и милых мультяшек.

Описание 
«Жуткие и милые» добавляют к оригинальной игре Spore новые части для создания существ. Он содержит 60 новых частей тела, 48 новых окраски, 24 новых тест-драйв анимации и 2 новых фона для тест-драйва.

Компонентов (костей из которых выпадает детали) становится больше.

Отзывы критиков 

Spore: Creepy & Cute Parts Pack получила смешанные отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Алисия Радке из Gameswelt осталась довольна деталями и узорами, а также музыкой, «подходящей для новых движений» и «хорошую» раскрытую тему.

Примечания 

Компьютерные игры 2008 года
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры, разработанные Maxis
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts